Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу среди девушек до 19 лет 2008 года прошёл в два этапа с 26 сентября 2007 года по 29 апреля 2008 года. За 7 путёвок на финальный турнир боролись 44 сборные. В соревнованиях принимали участие футболистки, родившиеся после 1 января 1989 года.

Турнир проходил в два этапа. В первом раунде 44 сборные были разделены на 11 групп. В рамках мини-турниров команды, занявшие первые два места, и две лучшие третьи сборные вышли во второй раунд. Шесть победителей второго этапа и лучшая команда, занявшая второе место, вышли на финальный турнир, где присоединились к хозяевам чемпионата сборной Франции.

Первый квалификационный раунд 
Сборные, занявшие первые два места в группах, и две лучшие среди занявших третьи места, выходят во второй раунд.

Хозяева групп выделены курсивом.

Группа 1 
 27 сентября — 2 октября 2007 (Лузу, Анадия, Агеда, Оливейра-ду-Байру)

 Исландия 4:0 Румыния
 Португалия 4:0 Греция
 Португалия 0:2 Румыния
 Греция 1:4 Исландия
 Румыния 0:1 Греция
 Исландия 3:2 Португалия

Группа 2 
 27 сентября — 2 октября 2007 (Прошовице, Вольбром)

 Австрия 4:0 Болгария
 Польша 7:1 Турция
 Турция 2:3 Австрия
 Польша 2:3 Болгария
 Болгария 0:4 Турция
 Австрия 1:1 Польша

Группа 3 
 26 сентября — 1 октября 2007 (Фальчёпинг, Шёвде, Тидахольм)

 Швеция 3:0 (+:-) Грузия
 Венгрия 13:0 Казахстан
 Грузия 0:3 (-:+) Венгрия
 Швеция 12:0 Казахстан
 Казахстан 3:0 (+:-) Грузия
 Венгрия 1:1 Швеция

Группа 4 
 27 сентября — 2 октября 2007 (Красноармейск, Щёлково)

 Италия 7:0 Северная Ирландия
 Россия 7:0 Израиль
 Израиль 1:5 Италия
 Россия 2:0 Северная Ирландия
 Италия 1:1 Россия
 Северная Ирландия 3:4 Израиль

Группа 5 
 27 сентября — 2 октября 2007 (Минск)

 Сербия 0:0 Беларусь
 Финляндия 8:0 Эстония
 Беларусь 0:3 Финляндия
 Сербия 5:1 Эстония
 Эстония 0:3 Беларусь
 Финляндия 1:0 Сербия

Группа 6 
 27 сентября — 2 октября 2007 (Сараево, Крешево)

 Бельгия 2:0 Латвия
 Дания 2:0 Босния и Герцеговина
 Босния и Герцеговина 0:6 Бельгия
 Дания 10:0 Латвия
 Латвия 1:2 Босния и Герцеговина
 Бельгия 1:2 Дания

Группа 7 
 27 сентября — 2 октября 2007 (Львов, Дубляны)

 Шотландия 13:0 Армения
 Украина 3:0 Азербайджан
 Украина 2:0 Армения
 Азербайджан 0:3 Шотландия
 Шотландия 2:2 Украина
 Армения 2:2 Азербайджан

Группа 8 
 27 сентября — 2 октября 2007 (Нове-Место, Немшова, Тренчьянске-Станковце)

 Ирландия 5:1 Хорватия
 Швейцария 3:0 Словакия
 Словакия 0:5 Ирландия
 Швейцария 6:2 Хорватия
 Хорватия 2:1 Словакия
 Ирландия 3:2 Швейцария

Группа 9 
 27 сентября — 2 октября 2007 (Струмица)

 Германия 6:0 Чехия
 Уэльс 2:0 Македония
 Македония 0:12 Германия
 Уэльс 2:3 Чехия
 Чехия 4:1 Македония
 Германия 7:0 Уэльс

Группа 10 
 27 сентября — 2 октября 2007 (Лендава, Птуй, Мурска-Собота)

 Норвегия 14:0 Молдова
 Нидерланды 7:0 Словения
 Словения 0:3 Норвегия
 Нидерланды 11:0 Молдова
 Молдова 0:5 Словения
 Норвегия 2:0 Нидерланды

Группа 11 
 27 сентября — 2 октября 2007 (Каунас, Мариямполе)

 Испания 14:0 Литва
 Англия 7:1 Фарерские острова
 Литва 0:10 Англия
 Испания 12:0 Фарерские острова
 Фарерские острова 2:2 Литва
 Англия 0:0 Испания

Сравнение сборных, занявших третьи места

Второй квалификационный раунд 
Победители групп и лучшая вторая сборная выходят на финальный турнир.

Группа 1 
 24-29 апреля 2008 (Санкт-Пёльтен, Трумау)

 Швеция 3:0 Чехия
 Финляндия 0:3 Австрия
 Финляндия 1:2 Чехия
 Австрия 0:2 Швеция
 Швеция 1:1 Финляндия
 Чехия 1:0 Австрия

Группа 2 
 24-29 апреля 2008 (Эйпен, Бюллинген)

 Исландия 0:1 Бельгия
 Англия 7:0 Польша
 Исландия 2:2 Польша
 Бельгия 0:4 Англия
 Англия 1:0 Исландия
 Польша 0:1 Бельгия

Группа 3 
 24-29 апреля 2008 (Могошоая, Буфтя)

 Германия 8:3 Россия
 Венгрия 2:3 Румыния
 Германия 4:0 Румыния
 Россия 0:1 Венгрия
 Венгрия 0:2 Германия
 Румыния 0:4 Россия

Группа 4 
 24-29 апреля 2008 (Лозанна, Ивердон-ле-Бен, Ренан)

 Дания 2:0 Швейцария
 Шотландия 3:1 Беларусь
 Швейцария 2:2 Шотландия
 Дания 2:0 Беларусь 
 Шотландия 2:1 Дания
 Беларусь 1:4 Швейцария

Группа 5 
 24-29 апреля 2008 (Мая, Повуа-ди-Варзин, Трофа, Фан)

 Норвегия 6:1 Украина
 Италия 4:0 Португалия
 Норвегия 5:1 Португалия
 Украина 0:4 Италия
 Италия 1:2 Норвегия
 Португалия 2:2 Украина

Группа 6 
 24-29 апреля 2008 (Лас-Росас-де-Мадрид)

 Ирландия 0:2 Нидерланды
 Испания 7:0 Сербия
 Ирландия 7:0 Сербия
 Нидерланды 0:1 Испания
 Испания 3:1 Ирландия
 Сербия 1:7 Нидерланды

Сравнение сборных, занявших вторые места

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте УЕФА
 RSSSF

2007 год в женском футболе
2008 год в женском футболе
Чемпионаты Европы по футболу среди девушек до 19 лет